

Geografia 
 Albania
 Miras – frazione del comune di Devoll

Persone 
 Eduardo Mirás – sacerdote e arcivescovo argentino, arcivescovo emerito di Rosario
 Federico Serra Mirás – rugbista a 15 e imprenditore argentino
 Fernán Mirás – attore argentino